Partido Pátria Livre
Pastoral Popular Luterana
Pedreira Prado Lopes (Belo Horizonte)
PPL Park

Desambiguações de siglas